Свяцкий — фамилия:

 Свяцкий, Алексей Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8739; 26 ноября 1851.
 Свяцкий, Андрей Святославович — актёр театра и кино, режиссёр, оперный певец, театральный педагог.
 Свяцкий, Владимир Николаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 19 мая 1915.
 Свяцкий, Николай Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9426; 26 ноября 1854.
 Свяцкий, Станислав Феликсович (1867—1954) — участник 1-й мировой войны, генерал-майор Русской императорской армии, генерал бригады Войска Польского, Георгиевский кавалер (24 апреля 1915).